De 1. Divisioun is de derde hoogste voetbalcompetitie in Luxemburg. De competitie wordt georganiseerd door de Luxemburgse voetbalbond (FLF). Het staat onder de Éirepromotioun en de Nationaldivisioun.

Competitie
De competitie bestaat uit 28 teams die regionaal zijn ingedeeld. Er is een noordelijke en een zuidelijke klasse met elk veertien deelnemers. De kampioenen van beide divisies promoveren naar de Éirepromotioun. De clubs die als laatste zijn geëindigd degraderen naar de 2. Divisioun.

Er is een mogelijkheid voor de runner-ups van beide klassen om als nog te promoveren via de play-offs. Zij spelen tegen de nummer dertien en veertien van de Éirepromotioun voor twee plekken in de tweede klasse.

Kampioenen

¹ geen competitie

Luxemburgse voetbalcompetitie